Kupiec est un nom de famille polonais, l'équivalent de ,  ou  en français. Il est notamment porté par :
 Anne Kupiec (1954-), professeur de sociologie française ;
 Ewa Kupiec (1964-), pianiste polonaise ;
 Jean-Jacques Kupiec, chercheur à l'École normale supérieure de Paris.

Patronyme polonais